Stille bezeichnet:

 Stille, empfundene Lautlosigkeit, Abwesenheit jeglichen Geräusches, aber auch Bewegungslosigkeit
 Stille (2013), ein Filmdrama aus dem Jahr 2013
 Stille (2019), ein Film aus dem Jahr 2019 mit Michael Mendl und Marianne Sägebrecht

Stille ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Stille (Gemeinde Rietz), Weiler in der Gemeinde Rietz, Tirol
 Stille (Fluss), ein kleiner Fluss in der Nähe von Schmalkalden, Thüringen

Stille bezeichnet auch:
 Stille-Kupplung, eine Namensreaktion sowie Kreuzkupplung in der Chemie

Stille ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Stille (* 1957), US-amerikanischer Journalist
 Antje Stille (* 1961), deutsche Schwimmerin
 Arthur Stille (1863–1922), schwedischer Historiker
 Christoph Ludwig von Stille (1696–1752), königlich preußischer Generalmajor und Kurator der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin
 Curt Stille (1873–1957), Initiator der Stahldraht-Diktiergeräte Dailygraph und Textophon
 Ernst Stille (Architekt) (1877–1939), deutscher Architekt

 Gustav Stille (1845–1920), Mediziner und Schriftsteller
 Hans Stille (1876–1966), deutscher Geologe und Hochschullehrer
 Heinrich Stille (1879–1957), deutscher Architekt
 John Kenneth Stille (1930–1989), US-amerikanischer Chemiker
 Renate Stille (* 1944), brasilianische Diplomatin
 Robin Stille (1961–1996), US-amerikanische Schauspielerin
 Thomas Stille, deutscher Basketballfunktionär
 Tobias Stille (* 1966), deutscher Regisseur und Produzent
 Ulrich Christoph von Stille (1654–1728), königlich preußischer Generalleutnant 
 Ulrich Stille (1910–1976), deutscher Physiker und Präsident der PTB

Siehe auch:
 Still
 Stiller
 Haus der Stille (Begriffsklärung)